Liberation:

 «Liberation» — французская газета.
 «Liberation» — бесплатные шрифты как замена самым распространённым шрифтам Monotype.

Музыка
 «Liberation» — альбом группы «1349».
 «Liberation» — совместный альбом Талиба Квели и Madlib.
 «Liberation» — песня шведской рок-группы Hardcore Superstar.
 «Liberation» — песня британской поп-группы Pet Shop Boys.
 «Liberation» — альбом американской певицы Майя.
 «Liberation» — альбом американской певицы Кристины Агилеры.